Vaarnikkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vaarnikkasaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Vaarnikkasaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar